Kivijoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pallasjoki, vattendrag, Lappland, 
 Kivijoki (vattendrag i Finland, Lappland, lat 68,38, long 26,42), 
 Kivijoki (vattendrag i Finland, Lappland, lat 68,02, long 24,40), 
 Kivijoki (vattendrag i Finland, Norra Österbotten), 
 Kivijoki (vattendrag i Finland, Kajanaland, lat 64,80, long 28,65), 
 Kivijoki (vattendrag i Finland, Kajanaland, lat 64,53, long 29,67), 
 Kivijoki (vattendrag i Finland, Kajanaland, lat 64,23, long 30,00),

Sverige 
 
 Kivijoki (biflöde till Kaitumälven), Norrbottens län, 
 Kivijoki (biflöde till Sjaunjaälven), Norrbottens län, 

Robotskapade Finlandförgreningar